Адамантов, Павел Георгиевич (, село Неверово Лукояновского уезда Нижегородской губернии — , г. , Германия) — протопресвитер, церковный деятель русской эмиграции.

Семья 
Из старинного священнического рода. Наиболее ранний известный предок — священник села Ачка Сергачской округи Нижегородской губернии Давид Никитич Адамантов (1752—1822).
Его отец, Георгий Васильевич, был простым сельским священником. Однако очень почитаемым. В 1893 года был награждён орденом Св. Анны 3 степени. А с 1911 года являлся духовником своего благочиния.
Мать — Анна Федотовна.
Брат — Иван Георгиевич, земский врач, заведующий психиатрической колонией в г.Балахне.

Биография 
Окончил Нижегородскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию (1896), определен на церковную службу за границей, псаломщик Св.-Симеоновского храма российской миссии в Дрездене (1896—1908), диакон Св.-Елизаветинского храма в Висбадене (1908—1921), священник (31.4.1921), настоятель Висбаденского храма (31.4.1921-1946), рукоположение совершил митрополит Евлогий (Георгиевский) в Висбадене, протоиерей (1926), первоначально состоял в юрисдикции митр. Евлогия, но под натиском нацистских властей перешел в юрисдикцию РЗЦ вместе с Висбаденским приходом (1937), вышел за штат по старости (1946), протопресвитер (29.12.1954).

Интересные факты 
 О.Павел был приближён к семье «Императора Всероссийского» Кирилла I Владимировича.
 Жена о. Павла Мария (Мей) принадлежала к дворянскому роду фон Вальденбург (отрасль Гогенцоллернов), и являлась, соответственно, прямым потомком прусского короля Фридриха-Вильгельма I. Таким образом она являлась 5-юродной сестрой Российского Императора Александра II.
 О.Павел приходился двоюродным дядей священномученику Михаилу Петровичу Адамантову (1892—1937).

Примечания

Литература 
Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920—1995: Биографический справочник / Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». — М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2007. С. 53. ISBN 978-5-85887-206-1 (Русский путь), ISBN 978-2-85065-272-1 (YMCA-Press).

Ссылки 
 Религиозная деятельность русского зарубежья: Биобиблиографический справочник
 Русский писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков (биография, произведения, отзывы)
 Генеалогия дворян Европы
 Русское Православие
 Петербургский генеалогический портал
 Российский Императорский Дом. Официальный сайт
 Россия в красках. Портал 1, 2
 Радонеж
 Вестник Германской епархии Русской Православной Церкви за границей
 Wiesbaden

Церковные деятели XIX века
Церковные деятели XX века
Протопресвитеры
Выпускники Нижегородской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии